Cratere Suess – cratere lunare
Cratere Suess – cratere su Marte